Fricktal (regio)
Fricktal (kanton), Zwitserland